dorp in Neral (India)
chemische stof, isomeer van citral